Belica steht für:
 Belica, Ortschaft in Kroatien
 Belica (Fluss), Fluss in Serbien
 Gorna Belica, Ortschaft in Nordmazedonien
 Dolna Belica, Ortschaft in Nordmazedonien
 Belica (Berg), Berg in Nordmazedonien
 Belica-See, Bergsee in Nordmazedonien
 Beliza, Stadt in Bulgarien